Волков, Николай Васильевич:
 Волков, Николай Васильевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Волков, Николай Васильевич (род. 1937) — Герой социалистического труда.
 Волков, Николай Васильевич (1899—1966) — инженер, лауреат Сталинской премии.
 Волков, Николай Васильевич (1944—2009) — кларнетист, заслуженный работник культуры РФ.
 Волков, Николай Васильевич — солист Курганской филармонии, заслуженный артист России.
 Волков, Николай Васильевич (род. 1952) — заслуженный деятель искусств России, заместитель заведующего кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Примечания